Уильям Робертсон (; ) — британский священник и историк шотландского происхождения.

Биография 

Уильям Робертсон родился 19 сентября 1721 года в селе Бортуик. Получил высшее образование в Университете Эдинбурга.

Был пастором, позже членом высшего пресвитерианского церковного учреждения в Шотландии; в 1764 году сделан королевским историографом Шотландии.

Друг Юма и Гиббона, ревностный пресвитерианин, Робертсон был приверженцем существующего государственного строя, но при каждом случае отстаивал свободу совести и слова и выступал в защиту эмансипации католиков. Почетный член СПб. АН c 30 января 1783 года.

Из исторических трудов Робертсона, отличающихся ясным и беспристрастным изложением (собраны и изданы, с биографией автора, в 1820 году), замечательны:
 «History of Scotland during the reigns of Queen Mary and King James VI» (Лондон, 1759),
 «History of the reign of the emperor Charles V» (Лондон, 1769; на русском яз. перевод с французского издания под заглавием: «История о государствовании императора Карла V и проч.», СПб., 1775),
 «History of America» (Лондон, 1777).

Современная ему критика упрекала Робертсона в предубеждении против Марии Стюарт в первом из этих сочинений и в излишнем расположении к испанцам — в третьем.

Уильям Робертсон скончался 11 июня 1793 года в городе Эдинбурге.

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Эдинбургского университета
Историки Великобритании
Почётные члены Петербургской академии наук
Члены Эдинбургского королевского общества